

Anno 
 769 o 769 a.C.

Codici 
 769 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di McMillin Observatory, a Columbus, nella Contea di Franklin (Ohio), degli USA

Matematica 
 769 – numero